Ulffers är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Ulffers (1837–1919), tysk-svensk ingenjör
 Moritz Ulffers (1819–1902), tysk konstnär